Ксе́ния Оле́говна Еремчу́к (до замужества — Шаталова) (род. 28 августа 1992 года, Хвалынск) — российская волейболистка, доигровщица.

Биография 
Ксения родилась 28 августа 1992 года в Хвалынске. Училась в школе № 2 г. Хвалынска и школе № 12 г. Балаково.

Волейболом начала заниматься в Балаково. Первый тренер — Пётр Григорьевич Гуменюк.

Выступала за команды «Балаковская АЭС / Протон» (2007—2011, 2013—2014, 2019—2022), «Воронеж» (2011—2013), «Обнинск» (2013), «Караганда» (2014—2015), «Альтернатива» (2014—2015), «Липецк» (2016—2017), «Импульс» (2017—2018), «Олимп» (2018—2019), «Тюмень» (с 2022).

В 2014 году окончила факультет агропромышленного рынка Саратовского государственного аграрного университета.

Достижения

С клубами 
 Бронзовый призёр Кубка России 2007

Примечания

Ссылки 
 Статистика (Шаталова) на сайте volleyservice.ru
 Статистика (Еремчук) на сайте volleyservice.ru
 Профиль на сайте ВФВ

Волейболисты России
Игроки ВК «Протон»
Игроки ВК «Воронеж»
Игроки ЖВК «Обнинск»
Игроки ВК «Караганда»
Игроки ВК «Липецк»
Игроки ВК «Импульс»
Игроки ЖВК «Тюмень»
Выпускники Саратовского государственного аграрного университета